een ander woord voor paling
 de Tuviense en Chakassische benaming voor de Aoel
 Aal (Herman van Veen), een nummer van Herman van Veen
 een ander woord voor aalt
 De Aal, de zingende tandarts